Robin es un término inglés para referirse al petirrojo europeo o al petirrojo americano; y puede referirse a:

Académicos 

 Robin Day, diseñador industrial británico.
 Robin Milner, científico e informático británico.
 Robin Cook, médico y escritor estadounidense. 
 Robin Warren, médico e investigador australiano.
 Robin Lane Fox, historiador y académico británico.
 Robin Tillyard, entomólogo y geólogo inglés-australiano.
 Robin Klein, escritora de literatura infantil y juvenil australiana.
 Robin Hahnel, economista radical y activista político estadounidense.

Actores 

 Robin Tunney, actriz estadounidense.
 Robin Williams, actor estadounidense.
 Robin Wright Penn, actriz estadounidense.

Artistas 

 Robin Simon, guitarrista británico.
 Robin Trower, guitarrista británico.
 Robin Espejo, cantante colombiano.
 Robin S. Sharma, escritor canadiense.
 Robin Finck, guitarrista estadounidense.
 Robin Wood, guionista de historieta paraguayo.
 Robin Santana Paulino, escritor y poeta dominicano.
 Robin Gibb, cantante, compositor, arreglista y productor británico.

Atletas 

 Robin Söderling, tenista sueco.
 Robin Melo, futbolista chileno. 
 Robin Haase, tenista neerlandés. 
 Robin Desserne, futbolista francés.
 Robin van Persie, futbolista neerlandés del Manchester United Football Club.
 Robin Fraser, exfutbolista jamaiquino de la Liga Mayor de Fútbol.

Apellido 

 Robin Mado, soprano francesa.
 Robin, Jean Cyril, ciclista francés.
 Robin Paul, pedagogo anarquista francés.

Personajes ficticios 

 Robin Hood, legendario arquero inglés.
 Robin, superhéroe y compañero de Batman.
 Robin, serie de animación para adultos y personaje creado por Magnus Carlsson.
 Robin, Nico, arqueóloga y coprotagonista de One Piece.
 Robin Mask, superhéroe del manga y anime Kinnikuman.
 Robin Sena, bruja protagonista de Witch Hunter Robin.
 Robin Scherbatsky, protagonista de la serie de TV How I Met Your Mother.
 Robin la rana, sobrino de la rana René

Geografía 

 Robin, localidad del Raión de Ivanivka en Ucrania.

Otros 

 Cock Robin , banda de pop rock estadounidense.
 Planificación Round-Robin, algoritmo de planificación de procesos.
 Round Robin, sistema de competición deportiva.
 Jean Robin, botánico y farmacéutico francés (1550 - 1629)
 Jean Robin,  escritor francés